Milos Raonic era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al secondo turno da Michail Južnyj.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Stan Wawrinka col punteggio di 6-2, 3-6, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Stan Wawrinka (finale)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Tomáš Berdych (semifinale)
  Roberto Bautista Agut (semifinale)

  Alexander Zverev (campione)
  Albert Ramos Viñolas (primo turno)
  Viktor Troicki (quarti di finale)
  João Sousa (quarti di finale)

Wildcard 

  Alexander Bublik (primo turno)
  Karen Chačanov (primo turno)

  Andrej Rublëv (secondo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (primo turno)
  Daniil Medvedev (secondo turno)

  Alexandre Sidorenko (secondo turno)
  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2016
ATP World Tour 2016